Kyr steht für:
eine Wüstung in der Gemeinde Kappel im Hunsrück

Kyr ist der Familienname folgender Personen:
 Paulus Kyr, siebenbürgischer Mediziner
 Oliver Kyr, deutscher Regisseur

KYR steht für:
 Kirgisistan, UNDP-Code

kyr steht für:
 eine in der Archäologie verbreitete Abkürzung für Kiloyear (1000 Jahre)